Her Own Story – film del 1922 distribuito dalla American Releasing Co.
Her Own Story – film del 1926 diretto da Francis Ford